HMAS Tobruk — название двух кораблей ВМС Австралии. Дано в честь битвы при Тобруке.

 HMAS Tobruk (D37) — эскадренный миноносец типа «Бэтл». На службе с 1950 по 1960 год. Продан на слом в 1972 году.
 HMAS Tobruk (L 50) — тяжёлый десантный корабль. В строю с 1981 года. По состоянию на 2013 год — в строю.